Баса — мова, що належить до нігеро-конголезької макросімʼї, бенуе-конголезької сімʼї (мови банту). Поширена в Камеруні (регіони Прибережний, Центральний, Південний і Західний).

Писемність 
Писемність мови баса побудована на основі латиниці.

 Букви r, f, v додані нещодавно.
 Тони передаються шляхом простановки над буквами для голосних діакритичних знаків: макрон (̄) — середній тон; гравіс (`) — низький; циркумфлекс (ˆ) — високий-низький, гачек (ˇ) — низький-високий. Високий тон позначається написанням букв для голосних без перерахованих діакритичних знаків.

Примітки

Посилання 
 Мова баса на сайті Ethnologue: Basaa. A language of Cameroon 
 Мова баса на сайті Glottolog 3.0: Language: Basa (Cameroon  
 Мова баса на сайті WALS Online: Language Basaá  

Писемності Африки
Мови Камеруну
Бенуе-конголезькі мови
Банту мови